Февзи Земзем (; ) — турецкий футболист и тренер.

Биография 
Всю карьеру провёл в «Гёзтепе». Считается одним из лучших игроков в истории клуба. В ходе своей карьеры он получил прозвище «бульдозер» за свою физическую силу и уверенность в себе. Вместе с такими игроками, как Невзат Гюзелырмак и Али Артюнер, он составлял костяк «Гёзтепе». Самой команде удавалось создать конкуренцию трём сильнейшим стамбульским клубам: «Галатасараю», «Фенербахче» и «Бешикташу». В сезоне 1967/68 Земзем стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции. В сезоне 1969/70 он со своим клубом выиграл Суперкубок Турции, обыграв со счётом 3:1 «Фенербахче». «Гёзтепе» стал первой командой не из Стамбула, выигравшей этот трофей. Совокупно Февзи Земзем играл за «Гёзтепе» 14 лет. Он забил за клуб 146 голов и является лучшим бомбардиром в его истории.

Земзем сыграл 18 матчей за сборную Турции. Дебютировал 24 января 1965 года в матче отбора на чемпионат мира 1966 с Португалией и в этой же игре забил гол, однако его команда проиграла с разгромным счётом 5:1. Он также участвовал в отборе на чемпионат Европы 1968 и мундиаль 1970, но Турция так и не смогла пройти в финальную часть.

Свой первый опыт работы в качестве тренера он получил в своём бывшем клубе «Гёзтепе». Затем возглавил «Ордуспор». Он закончил сезон 1978/79 на четвёртом месте, которое позволило квалифицироваться в Кубок УЕФА. Затем тренировал «Самсунспор» и «Диярбакырспор» и вывел обе команды в высшую лигу в сезонах 1981/82 и 1985/86 соответственно. Тренировал таких игроков, как Танжу Чолак и Хасан Шенгюн.

Умер 21 марта 2022 года.

Достижения 
 Кубок Турции: 1968/69, 1969/70
 Суперкубок Турции: 1969/70
 Лучший бомбардир чемпионата Турции: 1967/68

Примечания 

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Гёзтепе»
Футбольные тренеры Турции
Тренеры ФК «Гёзтепе»
Тренеры ФК «Ордуспор»
Тренеры ФК «Самсунспор»
Тренеры ФК «Диярбакырспор»
Тренеры ФК «Аланьяспор»
Тренеры ФК «Мерсин Идманюрду»